Отворено общество може да се отнася за:

 Отворено общество, термин във философията и социалните науки
 „Отворено общество“, фондация, основана от Джордж Сорос
 „Отворено общество“, организация в България, част от фондация „Отворено общество“
 „Отворено общество“, организация в Република Македония, част от фондация „Отворено общество“